Hassan Raghab (1909. január 1. – ?) egyiptomi labdarúgó-középpályás.

1909-ben született személyek
Egyiptomi labdarúgók
Az 1934-es világbajnokság labdarúgói
Labdarúgó-középpályások